Nicolás González (labdarúgó, 1992)
 Nicolás González (labdarúgó, 1994)
 Nicolás González (labdarúgó, 1995)
 Nicolás González (1997) chilei kerékpáros
 Nicolás González (labdarúgó, 1997)
 Nicolás González (labdarúgó, 1998)
 Nicolás González (labdarúgó, 1999)
 Nicolás González (labdarúgó, 1992)
 Nico González (labdarúgó, 2002)